Бацање кладива у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 15. и 17. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. није бранила Дијана Прајс из САД.

Земље учеснице 
Учествовала је 30 атлетичарки из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у бацању кладива за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (27. сеотембраа 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2022. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 73,50 м (КВ), коју су испуниле 4 такмичарке, а још 8 се пласирале према постигнутом резултату (кв).,,.

Почетак такмичења: група А у 12:05, група Б у 13:30 по локалноим времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула у 11:35 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати у бацању кладива на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном